Riefstahl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Riefstahl (1808–1845), tysk cellist
 Rudolf Meyer Riefstahl (1880–1936), tysk-amerikansk konsthistoriker
 Wilhelm Riefstahl (1827–1888), tysk målare

Se även 
 Riefenstahl

Tyska efternamn